Cornelius Schilder – vescovo cattolico olandese
 Herbert Schilder – odontoiatra statunitense
 Franz Alfred Schilder – biologo e malacologo tedesco
 Mike Schilder – cestista olandese
 Paul Ferdinand Schilder – psicologo austriaco
 Robbert Schilder – calciatore olandese